A 23 113-as számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Heves megyében.

Nyomvonala 

A 2305-ös útból ágazik ki, annak 2+700-as kilométer-szelvénye közelében, Erdőkövesd közigazgatási területén, északkelet felé, bár inkább északi a fő iránya. Nem sokkal első kilométere előtt keresztezi a Tarnát, már Váraszó területén, amit néhány méterrel azelőtt ért el. Innentől a Hosszú-völgyi-patak kíséri, a zsákfalunak számító település központjának északi részéig, ahol véget is ér. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,933 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26.

Jegyzetek 

23113